Чемпіонат України з гандболу серед жінок 2007/2008 — вісімнадцятийтнадцятий чемпіонат України

Суперліга 

2007—2008